L'Olmissum è una squadra croata di calcio a 5, fondata nel 2015 con sede a Almissa.

Palmarès 
Campionato croato: 1
2019-20

Olmissum